Лунгуль — вершина  Покутско-буковинских Карпат. Расположена на границе Вижницкого и Путильского районов Черновицкой области.

Высота горы — 1377 м. Вершина имеет округлую форму, склоны крутые, кое-где — каменные осыпи. Гора состоит из песчаников. Склоны покрыты еловыми лесами с примесью пихты и бука.

Севернее Лунгул лежит село Долишний Шепот, на юго-запад — село Русская. Северо-западнее горы расположен перевал Шурдин (1173 м), на северо-восток — перевал Саде (1077 м), по которому протягивается хребет Чимирна. Южнее горы лежит небольшой хребет Доугегрун, по которому проходит украинско-румынская граница.

Примечания

Литература 
 Географическая энциклопедия Украины: в 3-х томах / Редколлегия: А. М. Маринич (отв. ред.) И др.. — М.: «Украинская советская энциклопедия» думка, 1989.

Карпаты
Украинские Карпаты
Горы Украины